Заместитель руководителя — должность в организации или структурном подразделении. См. также товарищ в этом значении с 1802 по 1917 год.
 Заместитель генерал-резидента Кореи
 Заместитель коменданта корпуса морской пехоты США
 Заместитель министра военно-воздушных сил США
 Заместитель министра военно-морских сил США
 Заместитель министра обороны США
 Заместитель начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля
 Заместитель председателя Верховной рады Украины
 Заместитель председателя Европейской комиссии
 Заместитель председателя Кабинета министров Туркмении
 Заместитель председателя Китайской Народной Республики
 Заместитель председателя правительства Российской Федерации
 Заместитель президента и вице-президент Кении
 Заместитель премьер-министра Индии
 Заместитель фюрера
 Заместители Председателя Совета Федерации
 Заместители Председателя Совета министров Крыма
 Заместители председателя Государственной думы
 Заместители руководителя Администрации президента Российской Федерации
 Заместитель — любой атом или группа атомов, замещающих атом водорода в структуре исходного соединения.
 Заместитель — шаблон в проектировании.
  — пьеса немецкого драматурга Рольфа Хоххута.
 Лист-заместитель в каком-либо деле.